Шамун:

 Шамун — один из праведников Израиля.
 Шамун, Жаки (род. 1974) — ливанская горнолыжница, участница Зимних Олимпийских играх.
 Шамун, Камиль Нимр (1900—1987) — президент Ливана в 1952—1958.
 Шамун, Дани (1934—1990) — ливанский политик, младший сын Камиля Шамуна.
 Шамун, Дори (род. 1931) — ливанский политик, старший сын Камиля Шамуна.
 Шамун, Пэтти (1928—2001) — британская актриса и фотомодель, жена Дани Шамуна.